Ел Чимал има више значења:

 Ел Чимал (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Чимал (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чимал (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чимал (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику